Seppälä ist der Familienname folgender Personen:

 Eino Seppälä (1896–1968), finnischer Leichtathlet
 Hanna-Maria Seppälä (* 1984), finnische Schwimmerin
 Ilpo Seppälä (* 1953), finnischer Ringer
 Tero Seppälä (* 1996), finnischer Biathlet
 Timo Seppälä (* 1968), finnischer Biathlet